Beugre ist der Familienname folgender Personen:
 Antoine Beugre (* 1966), ivorischer Tennisspieler
 Douka Evans Beugré (* 1982), ivorischer Fußballspieler
 Isaac Beugre (* 1971), ivorischer Tennisspieler
 Kevin Beugre (* 1992), norwegischer Fußballspieler